El término quad puede referirse:

a una cuatrimoto, un vehículo de cuatro ruedas parecido a una motocicleta;
a un quad, unidad de energía equivalente a 1.055 × 1018 julios;
a un quad, una jugada de póker;
a Quad Cities, en Estados Unidos;
a un quadrilateral group (grupo cuadrilateral), en las relaciones internacionales (Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Colombia);
a Quad, una alianza diplomática entre (Estados Unidos, Australia, India y Japón);
a quadrangle, un concepto de montaña;
a zinquimoto.